Шпітталь-ан-дер-Драу ,  Шпітталь-на-Драві  () - округа (район) федеральної землі Каринтія у Австрії. 

На 1 січня 2011 року населення округи становило 78 842 людей. Площа 2765,59 м2.

Склад округи 
Округа складається з 33 громад, з яких 3 є містами, 10 є ярмарковими громадами, 20 є звичайними громадами.

Демографія  
Населення округу за роками за даними статистичного бюро Австрії

Свята

Інше

Література

Джерела

Виноски 

Округи Каринтії

Округи Австрії